

Турунтаєвське сільське поселення — сільське поселення, Прибайкальський район, Бурятія
 Турунтаєвське сільське поселення — сільське поселення, Томський район, Томська область